Csehország
 Králíky, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Králíky, település a Hradec Králové-i járásban
 Szlovákia
 Királyka (1886-ig Králike, szlovákul Králiky), település a Besztercebányai kerület Besztercebányai járásában